Napoleonsberg ist der Name folgender Erhebungen:
 Napoleonsberg (Düsseldorf), aufgeschütteter Berg im Hofgarten von Düsseldorf
 Napoleonsberg, historischer Name des Windknollen bei Jena, Schauplatz der Schlacht bei Jena und Auerstedt

Siehe auch:
 Napoléonsgaard